Il singolare  del Karshi Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rainer Eitzinger era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Blaž Kavčič ha battuto in finale Michael Venus 7–6(6), 7–6(5).

Teste di serie

  Blaž Kavčič (campione)
  Konstantin Kravčuk (secondo turno)
  Andrej Martin (secondo turno)
  Marek Semjan (quarti di finale)

 Andrej Kumancov (secondo turno)
 Andis Juška (secondo turno, ritiro a causa di mal di stomaco)
 Jan Minář (quarti di finale)
 Carles Poch-Gradin (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Karshi Challenger 2010